Ornach ist ein Ortsname:

 Ornach (Immenstadt im Allgäu), Siedlungsplatz von Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ornach, zeitweiliger eingedeutschter Name von Orny (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Orlach